Андрей Федоренко:
 Федоренко, Андрей Михайлович (род. 1964) — советский белорусский писатель, редактор.
 Федоренко, Андрей Степанович (род. 1984) — украинский футболист, вратарь.